CMT son las siglas de:
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España
Castilla-La Mancha Televisión, antigua denominación de la televisión pública autonómica de Castilla-La Mancha (España).
Confederación Mundial del Trabajo
Country Music Television, canal de televisión estadounidense
CMT Pure Country, canal de televisión estadounidense, cadena hermana de la anterior.
Canal Metropolitano de Televisión
Carmelitas Misioneras Teresianas
California Mastitis Test
Concentración Mínima Tóxica

Siglas